«Don’t Cry for Me Argentina» — песня, написанная Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом.

История 
«Don’t Cry for Me Argentina» — самая известная песня из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Эвита» (1978). Это мюзикл про известную аргентинскую политическую деятельницу Эву Перон, вторую жену президента Аргентины Хуана Перона. Песня звучит вскоре после начала второго акта в сцене, когда Ева Перон выступает перед народом с балкона Касы-Росады.

Версия Джули Ковингтон 
Первым исполнителем, записавшим и выпустившим эту песню, стала в 1976 году Джули Ковингтон. Тогда мюзикл «Эвита» в нынешнем виде ещё не существовал, а Уэббером и Райсом был задуман и выпущен концептуальный музыкальный альбом с рок-оперой «Эвита». Для исполнения главной роли Эвиты отобрали Джули Ковингтон, которая была тогда известна по телесериалу Rock Follies.

Песня также вышла отдельным синглом с этого альбома. В Великобритании сингл поднялся на 1 место и продался в 980 тысячах экземплярах, поставив рекорд по продаже песни в исполнении женщины-вокалистки в этой стране.

Надо сказать, что певица отказалась от записи рекламы этой песни на телевидении, и даже не выступила с ней на телепередаче Top of the Pops. Тим Райс потом вспоминал: «Когда сингл стал показывать знаки превращения в хит, проект ей стал всё менее и менее интересен. Она начала от него отстраняться, и у неё появились мысли, что там был фашистский сюжет, что мы эксплуатировали работников. Я немного преувеличиваю, но она определённо не одобрила успех [песни] „Don’t Cry for Me Argentina“.»

Позже Ковингтон предложили снова исполнить эту роль уже в театральном мюзикле, но она отказалась, посчитав, что в этом случае её оригинальная запись 1976 года будет восприниматься слабее. Вместо неё роль получила Элейн Пейдж. Премьера мюзикла состоялась 21 июня 1978 года. На следующий год мюзикл переехал на Бродвей, в бродвейской постановке в главной роли была теперь уже Патти Люпон.

Версия Мадонны 
В 1996 году на экраны вышла киноверсия мюзикла «Эвита» с Мадонной в главной роли.

В 1997 году запись песни «Don’t Cry for Me Argentina» из этого фильма (и альбома-саундтрека к нему) в исполнении Мадонны была издана отдельным синглом. В нескольких странах песня тогда побывала на 1 месте чартов. В частности, во Франции «Don’t Cry for Me Argentina» стала для Мадонны только вторым номером 1 в её карьере.

Список композиций и форматы (Джули Ковингтон) 
7" single
 «Don’t Cry for Me Argentina» — 5:24
 «Rainbow High» — 2:31

7" Double hit single
 «Don’t Cry for Me Argentina» — 5:23
 «I Don't Know How to Love Him» (в исполнении Ивонн Эллиман) — 3:55

7" Old Gold single
 «Don’t Cry for Me Argentina» — 5:24
 «Another Suitcase in Another Hall» (в исполнении Барбары Диксон) — 3:00

Чарты и сертификации (Джули Ковингтон) 

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

|}

Список композиций (Мадонна) 

UK CD single
 «Don’t Cry for Me Argentina»  — 5:31
 «Santa Evita»  — 2:30
 «Latin Chant»  — 2:11

UK «The Dance Mixes» CD single / AU CD single / DE 12" single
 «Don’t Cry for Me Argentina» (Miami Mix Edit) — 4:31
 «Don’t Cry for Me Argentina» (Miami Spanglish Mix Edit) — 4:29
 «Don’t Cry for Me Argentina» (Miami Mix) — 6:51
 «Don’t Cry for Me Argentina» (album version) — 5:31

US 12" / CD Maxi-single (1997)
 «Don’t Cry for Me Argentina» (Miami Mix Alternative Ending) — 7:59
 «Don’t Cry for Me Argentina» (Miami Spanglish Mix) — 6:57
 «Don’t Cry for Me Argentina» (Miami Mix Edit) — 4:29
 «Don’t Cry for Me Argentina» (Miami Dub Mix) — 6:23
 «Don’t Cry for Me Argentina» (Miami Mix Instrumental Version) — 6:55
 «Don’t Cry for Me Argentina» (Miami Spanglish Mix Edit) — 4:28

Чарты и сертификации (Мадонна) 

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Синглы 1976 года
Песни 1976 года
Синглы 1997 года
Синглы MCA Records
Синглы Warner Bros. Records
Песни The Carpenters
Песни Оливии Ньютон-Джон
Песни Мадонны
Поп-баллады
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие UK Singles Charts
Песни об Аргентине